Яндекс.Эфир — бывший персональный видеосервис и платформа для блогеров с возможностью бесплатного просмотра контента, такого как видео блогеров, эксклюзивные шоу, прямые трансляции спортивных и культурных событий, фильмы, сериалы и другие. На сервисе были доступны более 200 тематических каналов. 1 cентября 2021 года сервис был закрыт, некоторые его функции были распределены по другим сервисам компании, таким как Яндекс.Дзен, Кинопоиск и Яндекс.Спорт.

Функции 
Трансляции и видео были доступны на территории России и Мира: на сайте yandex.ru, в приложении Яндекс и Яндекс.Браузере. Яндекс.Эфир можно было смотреть на мобильных устройствах, на компьютерах и Smart TV, в том числе через Яндекс.Станцию.

Среди основных функций и возможностей: 
 возможность подписаться на блогеров и различные тематики;
 персональные рекомендации (настроить рекомендации можно лайками и дизлайками под видео и оценками на фильмах и сериалах);
 на сервисе доступен персональный канал Мой эфир, контент которого составляется индивидуально для каждого пользователя. Зрители могут «лайкать» и «дизлайкать» видео, удалять неподходящий контент, получая замену;
 возможность обычным пользователям и блогерам самостоятельно загружать видео и зарабатывать на производстве профессионального видеоконтента и монетизации рекламы;
 возможность общаться с пользователями во время прямых трансляций в чатах;
возможность публикации блогерами и обычными пользователями собственных видеороликов;
 персональный рейтинг к фильму, который показывает, насколько фильм подходит каждому конкретному пользователю.
 на сервисе было представлено более 200 тематических каналов.

Контент

Блогеры 
В марте 2019 года на сервисе появился раздел «Блогеры», в котором собран контент популярных видеоблогов, а также шоу снятые эксклюзивно для Яндекс.Эфира.

В мае 2019 года появилась информация о том, что авторская передача Леонида Парфёнова (ютуб-канала Parfenon) будет выходить в Яндекс.Эфире.

В марте 2020 года Яндекс.Эфир запустил платформу для размещения профессионального видеоконтента. Предложить своё видео аудитории сервиса могут все, кто создаёт видеоконтент высокого качества. Лучшие видео попадают в тематические каналы Эфира, а также могут быть показаны на главной странице Яндекса. Для отбора качественных видеороликов, контент будет проходить модерацию.

Шоу 
В сентябре 2019 года Яндекс.Эфир начал показывать эксклюзивное шоу «Такая История», ведущими которого стали сначала Егор Крид, а затем Ксения Собчак, а чуть позже Павел Деревянко.

«Просто о сложном» — эксклюзивное шоу Яндекс.Эфира, трансляция началась в октябре 2019 года. Ведущая — Софико Шеварднадзе.

В декабре 2019 года в Яндекс.Эфире состоялась премьера музыкального шоу Антона Беляева «LAB», в котором известные артисты разговаривают о творчестве, исполняют свои треки в необычных аранжировках и записывают кавер версии чужих хитов.

Спорт и киберспорт 
Канал НХЛ начал свою трансляцию в Яндекс.Эфире в октябре 2019 года после того, как Яндекс приобрёл у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) эксклюзивные права на показ в России трёх ближайших сезонов лиги.

В 2018—2021 годах в Яндекс.Эфире транслировались матчи Первенства Футбольной национальной лиги в соответствии с договором между Яндексом и ФНЛ (с августа 2021 года — на Яндекс.Спорте).

В феврале 2019 года в Яндекс.Эфире появился канал LoL Esports RU, посвящённый игре League of Legends. На канале транслировался оригинальный контент: киберспортивные турниры по League of Legends, интервью, записи лучших моментов.

В этом же году на сервисе появился самостоятельный раздел «Киберспорт», в котором представлены различные каналы с летсплеями, игровыми синематиками и т. д.

События 
В разделе «События» пользователям доступны записи и прямые трансляции различных культурных, спортивных, образовательных событий и мероприятий. Среди них: трансляции и записи спектаклей, Театральной олимпиады, Недели моды в Москве, фестиваля Нашествие и т. д.

В марте 2019 года были доступны трансляции спектаклей, номинированных на «Золотую маску».

В июне 2019 года на платформе Яндекс.Эфир стартовал культурный проект, в рамках которого в течение года российские театры будут представлять свои спектакли для трансляции на сервисе. Первым был спектакль «Вишнёвый сад» Воронежского государственного театра драмы имени Алексея Кольцова.

В сентябре 2019 года Яндекс.Эфир транслировал фестиваль «Круг света».

В апреле 2020 года в Яндекс.Эфире свои концерты в онлайн режиме сыграли Little Big, Uma2rman, Сергей Лазарев и Катя Адушкина.

Обучение 
В апреле 2020 года в Яндекс.Эфире была запущена платформа для обучения, разработанная совместно с Центром педагогического мастерства. Она представляет из себя онлайн-школу для учеников 5—11 классов. Сетка занятий и преподавательский состав формируются экспертами и ведущими преподаватели московских школ. Трансляции проходят в школьные часы, а для перемен предусмотрены развлекательно-образовательные ролики.

Кино, мультфильмы и сериалы 
Контент категоризирован по жанрам, странам производства, годам производства, по тематикам и т. д.  

В ноябре 2019 года Яндекс получил эксклюзив на онлайн-показ нового сезона сериала «Смешарики». Сезон будет состоять из 52 серий и выйдет на «Кинопоиске» и в Яндекс.Эфире в 2020—2021 годах.

Каналы 
Среди каналов, которые были представлены в Яндекс.Эфире — международные (France 24, China TV, Deutsche Welle, WION, KBS World), 57 региональных российских каналов, информационные (ТВ Центр, Звезда, Дождь, Москва 24 и др.), развлекательные (Ю, Охотник и Рыболов, Fashion TV и др), музыкальные (МУЗ-ТВ, RUTV, TНT Music и др.), бизнес (РБК, Успех) спортивные (НХЛ, Старт, ФНЛ, и др.), и др. Представлены также тематические каналы.

Ссылки 
 «Яндекс.Эфир» внедрил возможность публиковать видеоролики.
 «Яндекс.Эфир» — бесплатные ТВ каналы.
 «Яндекс.Эфир» получил права на трансляцию премии «МУЗ-ТВ».
 «Яндекс.Эфир» подключится к телевизору.
 «Яндекс» начнет снимать собственные шоу.

См. также 
 Список служб и инструментов «Яндекса»
 Яндекс.Станция

Примечания 

Яндекс